Кишинёвская ТЭЦ-2 (А. О. CET-2) — теплоэлектроцентраль, расположенная в г. Кишинёв, Республика Молдова.

История 

 1973 год — начало подготовительных работ по сооружению теплоэлектроцентрали;
 1975 год — 17 февраля — ввод в эксплуатацию первого водогрейного котла;
 1975 год — 30 декабря — ввод в эксплуатацию второго водогрейного котла;
 1976 год — октябрь — ввод в эксплуатацию сооружения мазутного хозяйства;
 1976 год — ноябрь — ввод в эксплуатацию химводоочистки;
 1976 год — 31 декабря — пуск первого энергоблока;
 1978 год — 24 сентября — ввод в эксплуатацию второго энергоблока;
 1980 год — 30 декабря — ввод в эксплуатацию третьего энергоблока;
 1981 год — 25 декабря — ввод в эксплуатацию третьего водогрейного котла;
 1990 год — 25 ноября — ввод в эксплуатацию четвертого водогрейного котла;
 1991 год — 28 декабря — ввод в эксплуатацию пятого водогрейного котла.

С 2000 годов предприятие функционирует в неоптимальном режиме, в основном, в режиме выработки тепловой энергии для отопления, так как из-за изношенности и устаревания оборудования, стоимость электроэнергии, вырабатываемой на ТЭЦ-2, выше чем стоимость электроэнергии с Молдавской ГРЭС или электроэнергии, импортированной из Украины.

Помимо износа оборудования это связано с тем, что Кишинёвская ТЭЦ-2 является производственно-отопительной - помимо отопления и горячего водоснабжения она предназначалась и предназначается для пароснабжения прилегающей промзоны - турбины типа ПТ предназначены также для отпуска пара производственных параметров для промышленных предприятий; в условиях спада производства пар оказывается невостребованным, и теплофикационная паровая турбина, являющаяся технологически более сложной, чем чисто конденсационная, работает без нагрузки производственного отбора, пропуская пар в конденсатор. При этом КПД проточной части турбины заведомо ниже, чем у чисто конденсационных машин, установленных на той же Молдавской ГРЭС. Так, при работе без нагрузки (или при сниженной нагрузке) отборов турбин снижается и может стать отрицательной экономия топлива при выработке электроэнергии на ТЭЦ по сравнению с выработкой того же количества электроэнергии на ГРЭС (это то, о чём было сказано в начале), поскольку, кроме более высокого КПД проточной части конденсационных турбин, на чисто конденсационных станциях обычно выше начальные параметры пара, а также лучше условия охлаждения конденсаторов турбин (ГРЭС часто расположены вблизи мощных источников холодной воды). Иными словами, ТЭЦ, являясь технологически более сложной, но, при правильном проектировании и эксплуатации, термодинамически более совершенной, лишается своего главного преимущества при снижении нагрузки отборов.

Особенно это актуально в летнее время, когда нагрузка отопительных отборов турбин минимальна и определяется только нагрузкой горячего водоснабжения. При этом режим работы ТЭЦ с отпуском теплоты на отопление и вентиляцию (сезонные виды нагрузки) является как раз оптимальным режимом её работы, потому что именно в этом режиме наиболее полно реализуется экономия топлива на ТЭЦ по сравнению с раздельной выработкой электроэнергии и теплоты (некоторую часть года поворотные диафрагмы турбин ПТ-80/100-12,8/1,3 полностью закрыты, и в конденсаторы пропускается только минимальный вентиляционный расход пара, который также может быть сконденсирован сетевой водой, пропускаемой по встроенному пучку, и передача теплоты окружающей среде как холодному источнику в термодинамическом цикле практически полностью отсутствует). Особенностью же промышленной тепловой нагрузки является её практически круглогодичный (базовый) характер, что положительно сказывается на показателях ТЭЦ, так как позволяет загрузить отборы турбин и в летнее время, в условиях отсутствия нагрузки отопления, составляющей для жилых районов городов бóльшую часть теплового потребления. Кроме этого, в последние годы изменяется соотношение между потреблением тепловой и электрической энергии жилыми районами городов: доля электрической энергии возрастает (за счёт роста уровня бытового комфорта и увеличения количества электроприборов), а тепловой - уменьшается (за счёт внедрения приборов учёта и энергосберегающих мероприятий у потребителей и в тепловых сетях), поэтому новые отопительные ТЭЦ часто выполняются парогазовыми, а некоторые существующие оборудуются газотурбинной надстройкой, что позволяет существенно повысить термический КПД цикла и комбинированную выработку электроэнергии на том же самом тепловом потреблении.

Были планы повышения эффективности и увеличения электрической генерации до 585 МВт с целью снижения зависимости от импорта электроэнергии, но эти планы так и остались нереализованными из-за нехватки финансирования.

Модернизация

Первый этап 
с 2015-го года посредством Проекта по Улучшению эффективности СЦТ, иницировался комплексный процесс модернизации компании, и именно:

 Строительство дополнительной линии между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (труба с номинальным диаметром 700 мм и длинной около 350 метров);
 Строительство Насосной Станции №1, мощностью в 2.800 м³/ч;
 Восстановление основных Насосных Станции (№8, №12, №13) путём замены насосов и установки частотных преобразователей;
 Замена магистральных теплосетей (около 12 км) и замена других 13 км старых труб новыми предизолированными;
 Установка Индивидуальных Тепловых Пунктов (340 ИТП);
 Повторное подключение общественных зданий (44 учреждений) и установка приблизительно 114-ти ИТП.
В 2018 году построена вторая распределительная теплосеть (контур), которая является резервной, предназначенной для непрерывных поставок теплоэнергии потребителям (система back-to-back). Теперь в случае повреждения, проведения регламентных или ремонтных работ, потребители будут обеспечиваться услугами централизованного теплоснабжения через альтернативную схему поставок. Горячая вода в домах отключаться не будет.

Второй этап 
Проект когенерации назван SACET-2. Он предусматривает установку новых генераторов на 50 мегаватт, строительство моторов внутреннего сгорания для ТЭЦ-2 и Восточной централи, которые будут работать в оптимальном режиме и с большей эффективностью, чем старое оборудование. 

В этот проект входят: строительство дополнительной линии между ТЭЦ-2 (которая теперь называется «Источник 1») и ТЭЦ-1(«Источник 2») - трубы с номинальным диаметром 700 мм и длинной около 350 метров; строительство новой насосной станции мощностью в 2800 м³/час; восстановление нескольких основных насосных станций путём замены насосов и установки частотных преобразователей; замена километров магистральных теплосетей и замена других старых труб новыми изолированными; установка 340 индивидуальных тепловых пунктов; повторное подключение общественных зданий к центральной теплосети (44 учреждения), и др.

По завершении проекта модернизации первого энергетического блока тепловая мощность выросла в 1,6 раза - со 100 до 168 Гкал/час, а номинальная электрическая мощность - с 80 до 98 Мвт в оптимальном режиме работы.

Техническая информация 
Кишинёвская ТЭЦ-2 (ул. М.Маноле, 3) включает 3 энергоблока в составе:
 котёл ТГМ-96Б  (480 т пара/ч, 275 Гкал/ч);
 турбина ПТ-80/100-130/13;
 электрогенератор ТВФ-120-2УЗ (Pном=120 МВт). 
а также пиковую водогрейную котельную в составе:
 3 водогрейных котла типа ПТВМ-100 (100 Гкал/ч);
 2 котла водогрейных котла КВГМ-180 (180 Гкал/ч, законсервированы с 01.06.1999).

Энергетический паровой котёл типа ТГМ-96Б:
 номинальная паропроизводительность 480 т/ч (тепловая мощность – 275 Гкал/ч);
 давление перегретого пара 130 кгс/см2,
 температура перегретого пара 560 °С;
 тип горелок – газомазутные, в количестве 4 штук;
 потребление газа одним котлом – 36 800 м3/ч;

Энергетическая паровая турбина ПТ-80/100-12,8/1,3;
 номинальное давление пара Р0= 130 кгс/см2;
 номинальная температура пара Т0= 555 0С;

Генераторы типа  – ТВФ-120-2У3, Sном = 125 МВА.

Водогрейный котёл ПТВМ-100:
 температура сетевой воды на входе в котёл t' = 70 0С.
 расход сетевой воды через котёл Gс.в. = 2140 т/ч;
 тепловая мощность - 100 Гкал/ч;
 тип горелок ГМГ-6, 16 ед., 6 Гкал/ч каждая;
 потребление газа одним котлом – 12 800 м3/ч.
Для охлаждения циркуляционной воды, охлаждающей конденсаторы турбин, используются две многогранные башенные градирни.

Тепловая сеть г. Кишинёва имеет закольцовку, что позволяет Кишинёвским ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 работать параллельно на общую теплосеть. Наряду с резервированием теплоснабжения это позволяет уменьшить суммарный котельный резерв на ТЭЦ и увеличить степень использования наиболее экономичного оборудования в системе за счёт оптимального распределения нагрузки между источниками теплоты. Для передачи резервирующих потоков воды служит 8-я насосная станция кишинёвской теплосети.

Примечания

Ссылки 
 сайт АО “Termoelectrica” 
 Кишиневская ТЭЦ-2 с высоты птичьего полета 

Тепловые электростанции Молдавии